Charles Green (1785 – 1870)  – aeronauta britannico
Charles Green (1888 – 1974) – esploratore britannico
Charles Patrick Green – bobbista britannico
Charles Green – astronomo britannico
Charles Alexander Green – imprenditore britannico